Einhorn-Apotheke bzw. Einhornapotheke ist der Name u. a. folgender Apotheken:
 Einhorn-Apotheke (Darmstadt), siehe Apothekenwesen in Hessen-Darmstadt #Die ältesten Apotheken
 Einhorn-Apotheke (Frankenthal)
 Einhorn-Apotheke (Frankfurt am Main)
 Einhorn-Apotheke (Gronau)
 Einhorn-Apotheke (Hamburg-Altona)
 Einhorn-Apotheke (Hammelburg)
 Einhorn-Apotheke (Heilbronn)
 Einhorn-Apotheke (Lüneburg)
 Einhorn-Apotheke (Marburg)
 Einhorn-Apotheke (Memmingen)
 Einhorn-Apotheke (Neuss)
 Einhorn-Apotheke (Nördlingen)
 Einhorn-Apotheke (Speyer)
 Einhorn-Apotheke (Straubing)